Nižná (okres Piešťany), een Slowaakse gemeente in de regio Trnava, in het district Piešťany
 Nižná (okres Tvrdošín), een Slowaakse gemeente in de regio Žilina, in het district Tvrdošín